Munger ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Munger (* 1924), US-amerikanischer Manager
 Red Munger (1918–1996), US-amerikanischer Baseballspieler

Orte:
 Munger (Stadt), eine Stadt im indischen Bundesstaat Bihar
 Munger (Distrikt), einen Distrikt im indischen Bundesstaat Bihar
 Munger (Division), eine Division im indischen Bundesstaat Bihar

in den Vereinigten Staaten:
 Munger (Illinois)
 Munger (Michigan)
 Munger (Minnesota), im St. Louis County
 Munger (Missouri)

Siehe auch: Münger